GUM, GUm ist:
 Guam USA, Länderkürzel nach ISO 3166 und zugleich olympisches Länderkürzel 
 Flughafen Antonio B. Won Pat auf Guam, USA nach dem IATA-Code
 Gemeinschaftsumschalter, GUm (Fernmeldetechnik)
 GUM (Norm), eine internationale Norm zur Interpretation und Ermittlung von Messunsicherheiten
 GUM-Studios-GmbH mit Schwerpunkt Computeranimation und Puppenspiel (Latex-Figuren) in Köln
 Gum (Mondkrater)
 Gum-Nebel, ein Supernova-Überrest, 1952 von Colin Stanley Gum entdeckt
 Warenhaus GUM in Moskau

gum steht für:
 Guambiano (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialektcluster innerhalb der Barbacoa-Sprachen des Volks der Guambiano in Kolumbien

Gum ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Gum (* 1976), deutscher Basketballspieler
 Colin Stanley Gum (1924–1960), australischer Astronom

GUM